Désir sous les ormes est une pièce de théâtre écrite en 1924 par le dramaturge américain Eugene O'Neill.
Désir sous les ormes est un film américain réalisé par Delbert Mann et sorti en 1958.